Ленде — фамилия:

 Ленде, Робер (1746—1825) — французский революционер, член Конвента, Комитета общественного спасения; младший брат Тома Ленде.
 Ленде, Лоран (Laurent Lindet; ? — 1769) — французский архитектор.
 Ленде, Тома (Thomas Lindet; 1743—1823) — французский прелат, первый конституционный епископ, член Конвента; старший брат Робера Ленде.